A nagy dobás (1996), F. Gary Gray amerikai filmje
 A nagy dobás (2000), Kicsi G. zenei albuma
 A nagy dobás (2010), Michael Lewis könyve
 A nagy dobás (2015), Adam McKay filmje Michael Lewis könyvéből
 A nagy dobás (2018), Borsos Miklós rövidfilmje
 A nagy dobás (2021–) David E. Kelley, Dean Lorey és Brad Garrett sorozata